O ATRACO Football Club é um clube de futebol com sede em Kigali, Rwanda. A equipe compete no Campeonato Ruandês de Futebol.

História 
O clube foi fundado pela companhia de transportes.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol de Ruanda